Сибсельмаш может означать:
 Сибсельмаш — машиностроительное предприятие по производству сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования.
 «Сибсельмаш» — команда по хоккею с мячом из Новосибирска. Играет в Суперлиге.
 «Сибсельмаш» — стадион в Новосибирске, домашний для команды по хоккею с мячом.
 «Сибсельмаш» — советский футбольный клуб из Новосибирска.

См. также